Bénigne ou Benigne (sans accent) est un nom propre ou un adjectif qui peut désigner :

Prénom 
Bénigne ou Benigne est un prénom tendance masculin.

Bénigne ou Benigne est aussi un patronyme.

Saints chrétiens 
Plusieurs saints catholiques ou orthodoxes, sont connus sous le nom de « Bénigne ».

Saints catholiques et orthodoxes 
Classés par ordre chronologique du décès présumé :
 Bénigne de Dijon († entre 178 et 180), appelé aussi Broingt ou Bénin, apôtre de Dijon; fêté localement le 21 novembre ou le  novembre.
 Bénigne de Todi († vers 304), né et élevé à Todi en Ombrie, prêtre martyr sous Dioclétien et Maximien; fêté le 13 février.
 Bénigne d'Armagh († vers 474), ou Bénen, archevêque d'Armagh en Irlande ; fêté localement le 9 novembre.
 Bénigne de Milan († vers 477), ou Bénigne Bentius,  évêque de Milan de 470 à 477; fêté le 22 novembre.
 Bénigne d'Angoulême (), évêque d'Angoulême ; fêté localement le 3 novembre.
 Bénigne de Fontenelle († vers 723 ou 726), Franc de Neustrie, hiérodiacre, simultanénement higoumène (abbé) des monastères de Fontenelle en Normandie (actuelle abbaye de Saint-Wandrille) et de Flay en Picardie ; fêté le 20 mars. 
 Bénigne de Malcesine (), ermite en Italie avec un compagnon, saint Charus ; fêtés le 26 juillet.

Saints et bienheureux catholiques 
 Bénigne de Vallombreuse († 1236), bienheureux, Florentin qui entra chez les moines de Vallombreuse ; fêté localement le 17 juillet.

Autres personnalités portant ce prénom ou ce patronyme 

 Bénigne Gagneraux (1756-1795), peintre célèbre.
 Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704), homme d'Église, prédicateur et écrivain français.

Adjectif 

S'emploie par exemple dans l'expression : une tumeur bénigne.

Références